Prugovac je naselje u sastavu Općine Kloštar Podravski, u Koprivničko-križevačkoj županiji. Rodno je mjesto Vilima Galjera, Narodnog heroja Jugoslavije. Prugovac je poznat po svojem nogometnom klubu NK Prugovac, koji od 2016-17 igra u 2. ŽNL Đurđevac.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 687 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Koprivničko-križevačkoj županiji